Се́нта Бе́ргер (; род. 13 мая 1941, Вена) — австрийская и немецкая актриса и продюсер.

Биография 
Её отец был музыкантом. Девочка впервые появилась на сцене в возрасте четырёх лет, отец аккомпанировал её пению на фортепиано. В пять лет она начала заниматься балетом.

Затем она начала брать частные уроки актёрского мастерства.

В 1957 году получила свою первую небольшую роль в кино.

Училась в известной актёрской школе Макса Рейнхардта в Вене.

В 1958 году стала самой молодой актрисой венского Театра в Йозефштадте.

Многие режиссёры с удовольствием приглашали Сенту Бергер в свои картины, но она скоро устала от мюзиклов и в 1962 году отправилась в Голливуд, где ей довелось поработать с настоящими звездами.

В 1963 году Бергер познакомилась с Михаэлем Ферхёвеном, они вместе работали над созданием фильма, а в 1966 году поженились. После рождения двух сыновей Сента вернулась к театральной работе. Она успешно играла в венском Бургтеатре, в Гамбурге и в берлинском Театре имени Шиллера.

В 1985—1986 снималась в популярном немецком пародийном телесериале «Kir Royal — Aus dem Leben eines Klatschreporters» («Кир Королевич — из жизни скандального репортера», 1986). Далее последовали съемки в других телесериалах, включая «Комиссар Рекс».
Тогда же она начала карьеру певицы.

С февраля 2003 года Сента Бергер — президент немецкой киноакадемии. Весной 2006 года в Германии была опубликована её автобиография.

Фильмография 

 1961 — Агент поневоле — Шанталь
 1962 — Шерлок Холмс и смертоносное ожерелье — Эллен Брэкборн
 1963 — Победители — Труди Метцгер
 1965 — Майор Данди — Тереса Сантьяго
 1966 — Операция «Святой Януарий» — Мэгги
 1966 — Наш человек в Марракеше — Кира Становы
 1966 — Меморандум Квиллера — Инге Линдт
 1969 — Незнакомцы — Мей
 1970 — o.k. — камео
 1971 — Прыжок ангела — Сильвен
 1973 — Алая буква — Эстер Принн — главная роль

Примечания

Ссылки 

 filmportal.de

Кавалеры Баварского ордена «За заслуги»
Мемуаристы Австрии
Мемуаристы Германии